Juan Carlos Pérez puede referirse a:

 Juan Carlos Pérez de la Fuente (n/d), director de teatro español.
 Juan Carlos Pérez Díaz (n. 1959), escritor cubano.
 Juan Carlos Pérez Gómez (n. 1958), músico español.
 Juan Carlos Pérez López (1945-2012), futbolista español nacido en Santander.
 Juan Carlos Pérez López (n. 1990), futbolista español nacido en Madrid.
 Juan Carlos Pérez Rojo (n. 1959), futbolista español.
 Juan Carlos Pérez (béisbol) (n.1986), beisbolista dominicano.